Okręty US Navy o nazwie USS "Pittsburgh", pochodzącej od miasta Pittsburgh:

 Pierwszy "Pittsburgh" był bocznokołowym parowcem, który służył podczas amerykańskiej wojny secesyjnej.
 Drugi "Pittsburgh" (CA-4), wcześniej "Pennsylvania" (ACR-4), służył podczas I wojny światowej.
 Trzeci "Pittsburgh" (CA-72) był krążownikiem typu Baltimore, wcześniej noszącym nazwę "Albany", który służył podczas II wojny światowej.
 Czwarty "Pittsburgh" (SSN-720) to okręt podwodny typu Los Angeles, pozostający nadal w służbie (stan na 2006 rok).

Pittsburgh